Les Lionceaux peut désigner :
Les Lionceaux, un groupe de rock français.
Les Lionceaux, film français de Jacques Bourdon sorti en 1960.
Les Lionceaux, film français de Claire Doyon sorti en 2003.